PGL Major Antwerp 2022 — семнадцатый в истории и первый в серии 2022 года турнир серии Major по Counter-Strike: Global Offensive. Турнир прошёл с 9 по 22 мая 2022 года в бельгийском городе Антверпен в Антверпенском дворце спорта. Призовой фонд турнира — 1 000 000 $. 24 команды были квалифицированы через серию из региональных квалификаций (RMR-турниров). Это третий турнир серии Major организованный румынской организацией PGL, после PGL Major Stockholm 2021.

Формат

Карты 
 Dust II
 Mirage
 Inferno
 Nuke
 Ancient
 Overpass
 Vertigo

Региональные квалификации 
Все RMR-турниры были проведены PGL в своей студии в городе Бухарест, Румыния.

Формат

Европа (группа A) 
Турнир проходил с 17 по 20 апреля 2022 года. В нём приняли участие 16 команд.

Распределение мест

Европа (группа B) 
Турнир проходил с 21 по 24 апреля 2022 года. В нём приняли участие 16 команд.

Распределение мест

Америка 
Турнир проходил с 11 по 14 апреля 2022 года. В нём приняли участие 16 команд.

Распределение мест

Азия-Океания 
Турнир проходил с 15 по 16 апреля 2022 года. В нём приняли приняли участие 4 команды.

Распределение мест

Команды

Этап претендентов

Этап легенд

Этап чемпионов

Турнирная сетка

Результаты

Примечания

Комментарии

Источники 

Counter-Strike
Киберспортивные соревнования серии Major по CS:GO
2022 год в киберспорте
Спорт в Бельгии в 2022 году
Май 2022 года